«Regina Martin» — французький ювелірний дім, заснований 1893 року мало відомим ювеліром Alain Jospin. Компанія спеціалізується на виготовленні вишуканих ювелірних виробах преміального класу.

Заснування

Офіційне заснування компанії відбулось в 2002 році. З 1893 року по 2000 створювались прикраси під іменем «Atelier Josepin». В період 2000 - 2002 року компанія була не активна. Christophe Jospin зустрівшись вперше з своєю музою - він закохався в неї і щоб показати своє кохання, відновив компанію сім'ї, створивши нову колекцію після двох років занепаду. «Regina Martin»  - саме так звати неперевершену музу Christophe, в честь якої назвали ювелірний дім.

Regina Martin історія бренду

У 1893 році Alain Jospin відкрив на першому поверсі свого дому ювелірну майстерню, з назвою "Atelier Jospin". З цією назвою, на 30м2 працювало та передавало знання, з дня в день 3 покоління. Ательє сімейства Jospin виготовляли прикраси для найвпливовіших французів ХХ століття. Ательє використовувало, та використовує досі найбільш якісні матеріали (переважає срібло)

Christophe Jospin в 2000 році, після смерті батька здав в оренду 1 поверх і безглуздо тратив гроші зароблені його батьком. В 2002 році закохався в дівчину, яка змусила його створювати щось неперевершене, завдяки чому він і отримав її прихильність. Christophe Jospin колосально змінив роботу Ательє. Тепер це Ювелірний дім і нова історія сімейства Jospin. Christophe прикладає всі зусилля для покращення виробів в плані якості та дизайну. 

«Коли мені говорять, що це найкращий виріб, за все життя людини, що вона бачила, я відповідаю -Повірте, це не так, якщо ви прийдете до мене завтра, якість виробу буде ще краща.» сказав Christophe в одному із інтерв'ю.

Як говорить засновник дому «Витвір майстра - копія його музи». Саме через це, як стверджує автор цих слів, ювелірні прикраси бездоганні та вишукані.

Jewelry
__ОБОВ_ЗМІСТ__
__ІНДЕКС__
__БЕЗ_ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__